Střížkov může být:

 Střížkov – část Prahy
 Střížkov (stanice metra v Praze) – stanice linky C metra v Praze 
 FK Bohemians Praha – pražský fotbalový klub označovaný jako Střížkov
 Střížkov (Struhařov) – část obce Struhařov v okrese Benešov